XV чемпионат Украины по волейболу среди женских команд Суперлиги проходил с 1 октября 2005 по 29 апреля 2006 года с участием 8 команд.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 8 команд провели четырёхкруговой турнир по системе с разъездами спаренными матчами. 4 лучших вышли в финальный этап, в котором по туровой системе в 4 круга разыграли призовые места.

Команды, занявшие на предварительном этапе 5—8-е места, также провели микротурнир. Худшая команда по его итогам покинула Суперлигу.

Предварительный этап 

 Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд.

Финальный этап

За 1—4 места

Призёры 
 «Круг» (Черкассы):

 «Галычанка-Галэкспорт» (Тернополь):

 «Северодончанка» (Северодонецк):

За 5—8 места 

 На финальном этапе учитывались все очки, набранные в играх предварительного этапа.

Переходные игры за право играть в Суперлиге

Высшая лига

Первый этап

За 1—4 места

За 5—8 места

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

2005 год в волейболе
2006 год в волейболе